La Motte puede referirse a: 

 La Motte, municipio de Quebec.

 La Motte, comuna francesa en Côtes-d'Armor.
 La Motte, comuna francesa en Var.

 La Motte, una isla en la costa sureste de Jersey, también conocida como Green Island.

 Isla La Motte, en Vermont.